Parthenius ist der Name folgender Personen:

 Parthenius (Toreut), römischer Metallhandwerker
 Parthenius Nicaenus (latinisiert; † nach 73 v. Chr.), antiker griechischer Dichter, siehe Parthenios von Nicaea
 Tiberius Claudius Parthenius, Günstling, Kämmerer (Cubicularius), einer der Mörder des römischen Kaisers Domitian